Александр Бернардацци: Бернардацци, Александр Александрович «А. Бернардацци — младший» (1871—1931) — русский архитектор, автор построек в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Перми и Харбине, сын Александра Осиповича Бернардацци.
 Бернардацци, Александр Осипович (Иосифович) (1831—1907) — русский архитектор, первый главный архитектор Кишинёва., сын Иосифа Карловича Бернардацци, отец Александра Александровича Бернардацци и Евгения Александровича Бернардацци.

См. также
 Другие представители рода Бернардацци

Примечания